Poppenhausen – comune della Baviera
 Poppenhausen (Wasserkuppe) – comune dell'Assia